Конституционный референдум в Батавской республике проходил 6 октября 1801 года. После того, как предыдущий референдум 1798 года привёл к утверждению новой Конституции, однако французы не были удовлетворены ей и под их влиянием была написана новая конституция. Неголосовавшие избиратели считались, как если бы они проголосовали за новую конституцию. В результате Конституция была одобрена 87,46 % голосов. Конституция вступила в силу 16 октября 1801 года.

Результаты

Примечания 

Референдумы в Батавской республике
Референдумы 1800-х годов
События 1801 года
1801 год в праве
1801 год в Нидерландах
События 6 октября